Reuther est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1988), joueur allemand de football
Frank Reuther (né en 1941), producteur et chanteur allemand
Georg M. Reuther (1923-2002), producteur autrichien de cinéma
 (1929-2007), naturaliste américain
 (1912-2004), organisateur syndical américain
Walter Reuther (1907-1970), syndicaliste américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme